Crystal (Colorado), een verlaten mijnoord
Crystal (hop), een hopvariëteit
Crystal (Marvel), een fictieve superheldin uit de strips van Marvel Comics
Crystal (Minnesota)
Crystal (muziek), een Hongaarse popgroep
Crystal (New Mexico)
Crystal (North Dakota)
Crystal (softwareontwikkeling), een methode om software te maken.
Crystal (tractormerk), een type tractor
Billy Crystal, een Amerikaans acteur, regisseur en producent
Pokémon Crystal, een Pokémonspel voor de Game Boy

Zie ook
Cristal (doorverwijspagina)
Kristal (doorverwijspagina)